Die Perschaja Liha 2018 war die 28. Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 6. April 2018 und endete am 10. November 2018.

Modus 
Der letztjährige Dritte FK Tarpeda Minsk ersetzte den FK Krumkatschy Minsk in der höchsten Spielklasse, da dieser aus der Wyschejschaja Liha ausgeschlossen wurde. Für Tarpeda rückte keine Mannschaft nach, sodass in dieser Saison nur 15 Vereine antraten.
 
Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten zwei Teams stiegen direkt in die Wyschejschaja Liha 2019 auf. Der Tabellenletzte stieg in die drittklassige Druhaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse football.by
 First League 2018 rsssf.com

2018
Fußballsaison 2018